(signifiant « lézard de Dongyang) est un genre éteint de dinosaures sauropodes, un titanosaure basal ayant vécu en Asie au début du Crétacé supérieur.

L'espèce type, et seule espèce, , a été découverte dans la formation géologique de Fangyan, dans la ville de Dongyang de la province de Zhejiang, en Chine. Elle provient de sédiments datés du Cénomanien-Turonien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Découverte 
L'holotype est référencé DYM 04888, il a été décrit en 2008 par le célèbre paléontologue chinois Lü Junchang et ses collègues. Il est composé de 10 vertèbres dorsales, du sacrum, de deux vertèbres caudales ainsi qu'un pelvis complet

Étymologie 
Le nom spécifique provient du grec sinensis et signifie « Chine ».

Description 

La longueur totale de Dongyangosaurus est estimée à environ  de long pour une hauteur de l'ordre de .

Classification 
En 2013, D. P. Mannion et ses collègues le considèrent comme un Saltasaurinae apparenté aux sauropodes Opisthocoelicaudia, retrouvés en Mongolie.

Cependant, en 2015, L. Xing et ses collègues le placent comme un Titanosauriformes du clade des Somphospondyli.

En 2016, puis en 2019, Dongyangosaurus est classé comme un titanosaure très basal en dehors des Lithostrotia. L'analyse phylogénétique de Poropat et de ses collègues en 2016 le place en groupe frère du genre Baotianmansaurus, comme l'indique son cladogramme ci-dessous :

Voir aussi 
 Titanosauria
 Baotianmansaurus

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Titanosauria
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2008